Джанкану (или John Canoe) — это фестиваль с музыкой, танцами и костюмами смешанного африканского происхождения на многих островах англоязычного Карибского бассейна каждый День подарков (26 декабря) и Новый год (1 января). Эти культурные парады в основном демонстрируются на Багамах, где также является мейнстримом, а результаты соревнований горячо оспариваются. Помимо того, что это культурный танец для афро- северокаролинцев и народа гарифуна, этот тип танцев также исполняется на Багамах в День независимости и др.

Привычно празднуется под звуки барабанов из козьей шкуры и колокольчиков.

Зарождение 
Фестиваль, возможно, зародился несколько столетий назад, когда порабощенные потомки африканцев на плантациях Багамских островов отмечали праздники, дарованные в период Рождества, танцами, музыкой и костюмами. После освобождения традиция продолжилась, и junkanoo превратился из простого происхождения в формальный, организованный парад с замысловатыми костюмами, тематической музыкой и официальными призами в различных категориях.

Происхождение слова junkanoo оспаривается. Теории включают, что он назван в честь народного героя по имени Джон Каноэ или что он происходит от французского gens inconnus (неизвестные люди), поскольку гуляки носят маски. Дуглас Чемберс, профессор африканских исследований в Университете Южного Миссисипи, предполагает возможное происхождение игбо от божества ямса игбо Нджоку Джи, ссылаясь на празднества, приуроченные к новому фестивалю батата . Чемберс также предполагает связь с традицией маскировки оконко игбо южного Игболанда, в которой представлены рогатые маскировщики и другие персонажи в масках в стиле, похожем на маски джонконну. Также были выявлены сходства с фестивалями йоруба Эгунгун . Тем не менее, происхождение акан более вероятно, потому что празднование Фестивалей маскарадных костюмов / маскарадов приходится на ту же рождественскую неделю (25 декабря — 1 января) в центральном и западном регионах Ганы, а также Джон Каноэ на самом деле был существующим королем аханта и герой, правивший Аксимом в Гане до 1720 года, в том же году, когда на Карибах был основан фестиваль Джона Каноэ. Как указал Джероен Девульф, этот термин мог иметь религиозное значение, относящееся к божеству Акан Ньянкомпонг, известному в английских источниках восемнадцатого века как Джон Компани.

По словам Эдварда Лонга, ямайского рабовладельца и историка 18-го века, фестиваль Джона Каноэ был создан на Ямайке и в Карибском бассейне порабощенными аканами, которые поддержали человека, известного как Джон Каноэ. Джон Каноэ, аханта из Аксима, Гана, . Он был солдатом-союзником немцев, пока однажды он не повернулся к ним спиной из-за своего народа аханта и не встал на сторону Нзимы и войск, чтобы отобрать территорию у немцев и других европейцев. Весть о его победе достигла Ямайки, и его празднуют с того самого Рождества 1708 года, когда он впервые победил прусские силы для Аксима. Двадцать лет спустя его крепость была разрушена соседними войсками Фанте при поддержке военной мощи британцев .

Пленные Аханта, Нзима и Фанте были доставлены на Ямайку в качестве военнопленных. Сам фестиваль включал в себя мотивы сражений, типичные для моды Акан. Множество боевых масок и боевых танцев народа аханта стали частью этого праздника во всем мире, особенно на Карибах. Сложные маски и одежда напоминают боевую одежду Акан с амулетами, называемую «Батакари».

Джекану — город в центральной части Берега Слоновой Кости. прямо посреди аканского населения этой страны. Это субпрефектура и резиденция департамента Джекану в регионе Белье округа Лак.

Многие из колоний Джонконну были видными, Багамы, Ямайка (как Джанкуну), Вирджиния прославляли Джонконну.

Историк Стивен Ниссенбаум описал фестиваль, как он проводился в Северной Каролине 19 века:По сути, в нем участвовала группа чернокожих мужчин — как правило, молодых — которые одевались в богато украшенные и часто причудливые костюмы. Каждую группу возглавлял человек, который был по-разному одет в рога животных, замысловатые лохмотья, в женскую маскировку, с белым лицом (и в джентльменском парике!), или просто в своем «костюме для воскресных собраний». В сопровождении музыки группа маршировала по дорогам от плантации к плантации, от города к городу, по пути приставая к белым, а иногда даже заходя в их дома. При этом мужчины исполняли сложные и (для белых наблюдателей) гротескные танцы, которые, вероятно, имели африканское происхождение. И в обмен на это представление они всегда требовали денег (вождь обычно носил для этой цели «маленькую миску или оловянную чашку»), хотя виски было приемлемой заменой.

Отсылки в культуре 
Парад Junkanoo был показан в таких фильмах, как фильм о Джеймсе Бонде " Шаровая молния " (ошибочно описанный как местный фестиваль типа Марди Гра), "После заката " и "Челюсти: Месть ", а также в эпизоде первого сезона «Возвращение Кальдерона (Часть II)». из телесериала 1984 года Полиция Майами, действие которого происходит на вымышленном острове Сент-Эндрюс.

Песня под названием «Junkanoo Holiday (Fallin'-Flyin')» появляется на альбоме Кенни Логгинса 1979 года Keep The Fire . Песня была написана Логгинсом. Эта песня сразу следует за хитом " This Is It " на альбоме. «This Is It» имеет затухающий финал, который переходит в «Junkanoo Holiday (Fallin'-Flyin')», пропуская полный перерыв между двумя песнями.

В тринадцатом эпизоде телешоу Top Chef: All-Stars, " Fit for a King ", участники танцевали на параде Junkanoo, узнавали о его истории и соревновались, чтобы приготовить лучшее блюдо для Junkanoo King.

Галерея

См. также 
 Карнавал
 Смолистый пятнистый
 Джон Каноэ, король Аксима 1708 года, в честь которого, возможно, была названа эта практика.

Использованная литература

Примечания 

Культура Багамских Островов
Праздники января
Праздники декабря
Нассау (Багамские Острова)
Страницы с непроверенными переводами